Томо Томоски може да се отнася за:

 Томо Томоски, известен като Томо кяя (? - 1856), български възрожденец от XIX век от Галичник;
 Томо Томоски (1915 - 2004), археолог от Република Македония.